Senaya steht für:

 Senaya (Sprache), syrisch-aramäische Sprache 

Senaya oder Sènaya ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Senaya, Gospel-Sängerin